Katolsk kan syfta på:

 Katolicitet – en kristen term som implicerar universell egenskap och/eller allomfattande anspråk
 Katolicism –  en kristen term avseende katolska kyrkans religion
 Romersk-katolska kyrkan – världens största kristna samfund med över 1,2 miljarder medlemmar, ledd av biskopen av Rom, känd som påven
 Katolska östkyrkor – autonoma, östliga delkyrkor med östlig rit
 Katolska kyrkan i Sverige – katolska kyrkans utbredning i Sverige inklusive historiska legationer och vikariat 
 Katolska kyrkan i Finland – ett registrerat kyrkosamfund med cirka 9 200 medlemmar

Se även 

 Katholikos – en biskopsliknande titel i vissa kyrkor